Shika kan syfta på följande:

 Shika, Ishikawa, kommun i Japan
 Shika kärnkraftverk, Japan
 Shika (köping), kommun i Kina
Shika (förnamn), manligt förnamn ofta förekommande i Egypten